

Cinema 
 Cherry – cortometraggio del 1914 diretto da James Young
 Cherry – film del 1999 diretto da Jon Glascoe e Joseph Pierson
 Cherry - film del 2010 diretto da Jeffrey Fine
 Cherry - Innocenza perduta (Cherry) – film del 2021 diretto da Anthony e Joe Russo

Geografia 
 Cherry – villaggio della Contea di Bureau, Illinois
 Cherry – township della Contea di Butler, Pennsylvania
 Cherry – township della Contea di Sullivan, Pennsylvania

Musica 
 Cherry – gruppo musicale australiano
 Cherry – album di Stanley Turrentine del 1972
 Cherry – singolo di Yui del 2007, dall'album Can't Buy My Love
 Cherry – album di Chromatics del 2017

Persone 
 Byron Cherry (1955) – attore statunitense
 Cherry (1975) – wrestler statunitense
 Deron Cherry (1959) – giocatore di football americano statunitense
 Don Cherry (1936-1995) – trombettista statunitense
 Eagle-Eye Cherry (1971) – cantautore statunitense naturalizzato svedese
 Jake Cherry (1996) – attore statunitense
 Malcolm Cherry (1878-1925) – attore britannico
 Marc Cherry (1962) – produttore televisivo e scrittore statunitense
 Neneh Cherry (1964) – cantante svedese
 Trevor Cherry (1948-2020) – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Wayne Cherry (1937) – designer automobilistico statunitense

Altro 
 Cherry – brandy distillato di ciliegie
 Cherry – azienda tedesca di elettronica

Altri progetti